Petr Straka (né le  à Plzeň en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie 
Petr joue sa première saison dans la LHJMQ en 2009, ce dernier est couronné par la Coupe RDS, le trophée Michel-Bergeron, une place sur la ligne d'étoile des recrues ainsi que le plus grand nombre de buts et de point pour une recrue du Circuit Courteau.

À la fin de cette saison, il est aussi repêché par les Blue Jackets de Columbus pour la LNH et l'Avangard Omsk pour la KHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 62|| 28|| 36|| 64|| 54|| 12|| 5|| 9|| 14||10
|-
| 2010-2011|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ||41 ||10 ||15 ||25 ||33 ||5 ||2 ||2 ||4 ||0 
|-
| 2011-2012|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ||54 ||18 ||19 ||37 ||41 ||21 ||10 ||12 ||22 ||6 
|-
| 2012-2013|| Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ|| 55|| 41|| 41|| 82|| 34|| 19|| 11|| 14|| 25|| 12
|-
| 2013-2014|| Phantoms de l'Adirondack || LAH||60 || 9 || 18 || 27 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Phantoms de Lehigh Valley|| LAH || 68 || 14 || 10 || 24 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Flyers de Philadelphie || LNH || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016|| Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 64 || 19 || 18 || 37 || 25 || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Devils d'Albany || LAH || 38 || 4 || 9 || 13 || 14 || - || - || - || - ||- 
|-
|rowspan="2"|2017-2018 || HC Plzeň || Extraliga || 43 || 8 || 4 || 12 || 36 || - || - || - || - ||- 
|-
|HC Dukla Jihlava || Extraliga || 9 || 4 || 2 || 6 || 2 || 6 || 1 || 1 || 2 ||4 
|-
|2018-2019 || HC Plzeň || Extraliga || 48 || 10 || 19 || 29 || 34 || 14 || 1 || 4 || 5 || 26 	
|-
|2019-2020 || HC Plzeň || Extraliga || 46 || 8 || 7 || 15 || 44 || - || - || - || - ||- 
|-
|2020-2021 || HC Plzeň || Extraliga || 46 || 12 || 15 || 27 || 37 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2021-2022|| HC Litvínov || Extraliga ||  ||

Au niveau international 

| 2009 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3||align="left"| 
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| +1||align="left"| 
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 27|| +2||align="left"|

Références 

Naissance en juin 1992
Naissance à Plzeň
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Choix de repêchage de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Devils d'Albany
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Litvínov